Анатолий Тарасович Федору́к  (; ) — учёный в области геоботаники, интродукции растений и садово-паркового искусства. Доктор биологических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Биография 
Родился в деревне Хабы Брестского повета, Полесского воеводства.

В 1961 году окончил Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина по специальности «Учитель биологии, химии и географии». В 1969 году окончил аспирантуру Института экспериментальной ботаники Академии наук БССР. Работал заместителем директора по научной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси (1976—1988), заведующим лабораторией (1988—1992). С 1994 года работал в Белорусском государственном педагогическом университете заведующим кафедрой общей биологии (1994—1997). С 1997 по 2013 год — профессором кафедры общей биологии. В настоящее время — профессор кафедры общей биологии и ботаники факультета естествознания БГПУ по 2014. С 2014 года прекратил свою деятельность.

Автор 178 работ, в том числе трёх учебных пособий и 7 монографий.

Награды 
Присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь в номинации «Архитектура и реставрация». Награждён Почётной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Почётной грамотой Высшего аттестационного комитета Республики Беларусь.

Научные интересы 
Культурная дендрофлора, культурфитаценозы и ценопопуляций древесных интрадуцентов, старинных усадебных зодчества и садово-парковое искусство Беларуси.

Основные публикации:
 Ботаническая география. Полевая практика. Мн., 1976;
 Древесные растения садов и парков Белоруссии. Мн., 1980;
 Опыт интродукции древесных лиственных растений в Белоруссии. Мн., 1985;
 Жыццёвыя формы раслін: вуч. дап. па экалогіі. Мн., 1996;
 Старинные парки Белоруссии: Инвентаризация, стилевые особенности, сохранение и функциональное использование. Мн., 1985;
 Садово-парковое искусство Белоруссии. Мн., 1989;
 Старинные усадьбы Минского края. Мн., 2000;
 Старинные усадьбы Берестейщины. Мн., 2006;
 Экология: учеб. пос.. Мн., 2010; 2013 (2-е изд.);
 Старинные усадьбы Беларуси. Кореличский район. Мн., 2013;
 Основы экологии и энергосбережения. БГПУ, 2013.

Примечания

Литература 
 
 Федарук Анатоль Тарасавіч // Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-і т. Т. 5. Стаўраструм — Яшчур / Рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ ім. Петруся Броўкі, 1986. — С. 194. — 583 с., іл. — 10 000 экз.

Ссылки 
 Федорук Анатолий Тарасович // Сайт Брестского государственного университета

Выпускники Брестского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Профессора Белорусского педагогического университета
Преподаватели Белорусского педагогического университета
Биологи Белоруссии